Иоахим — немецкая, голландская и скандинавская форма библейского имени Иоаким (Яким, Аким):

Носители имени 
 Святой Иоахим — отец Девы Марии.
 Иоахим — аббат монастыря во Флоре, в Калабрии, автор мистических сочинений (умер в 1202 г.). Упоминается Данте Алигьери в разделе Рай в «Божественной комедии».
 Иоахим I Нестор (1484—1535) — курфюрст Бранденбурга.
 Иоахим II Гектор (1505—1571) — курфюрст Бранденбурга.
 Иоахим Фридрих (1546—1608) — курфюрст бранденбургский.
 Иоахим Эрнст Ангальтский (1536—1586) — князь Ангальт-Цербста.
 Георг Иоахим фон Лаухен (1514—1574) — немецкий математик и астроном.
 Иоахим Мюрат (1767—1815) — наполеоновский маршал.
 Иоахим фон Риббентроп (1893—1946) — министр иностранных дел нацистской Германии.
 Иоахим (1890—1920) — принц Прусский.
 Иоахим Бельгийский (род. 1991) — принц Бельгийский.
 Иоахим Камерарий Младший (1534—1598) — немецкий медик, ботаник и гуманист.
 Иоахим Камерарий Старший (1500—1574) — немецкий филолог и историк.
 Иоахим Фридрих (1668—1722) — третий герцог герцогства Шлезвиг-Гольштейн-Плён.
 Иоахим Эрнст (1901—1947) — последний (титулярный) герцог Ангальта.
 Иоахим, принц Датский (род. 1969) — принц Датский, граф Монпеза.
 Иоахим Пайпер (1915—1976) — офицер старшего командного состава Ваффен СС, участник Второй мировой войны.

Носители фамилии 
 Иоахим, Иоганн Фридрих (1713—1767) — немецкий правовед и историк.
 Иоахим, Йозеф (1834—1904) — швейцарский народный поэт.
 Иоахим, Йозеф (1831—1907) — немецкий скрипач и композитор венгерского происхождения

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена